Нижче наведено список іноземних футболістів в структурі ФК "Нива" Тернопіль

Перелік гравців

Посилання 

Нива (Тернопіль)
Списки футболістів за клубом